Nicolas Burle, né en 1983, est un prêtre catholique dominicain, actuellement frère au couvent de Lille.

Il est directeur de Dom&Go, le service de volontariat international de l'ordre des prêcheurs, aumônier de l'ensemble scolaire Marcq Institution, aumônier des Scouts Unitaires de France et auteur de plusieurs ouvrages à destination des jeunes.

Biographie 
Nicolas Burle, né à Nancy, est issu d'une famille catholique et suit des études à HEC Paris. Il entre chez les dominicains en 2007 et est ordonné prêtre à l'âge de 31 ans, dans la Cathédrale de Tours.

Engagement dans le scoutisme 
Nicolas Burle est particulièrement connu pour son engagement d'aumônier chez les Scouts Unitaires de France depuis 2019, d'abord dans la branche Louveteaux puis comme aumônier national.

Dans le cadre de ses fonctions, il contribue à de nombreuses réflexions pédagogiques, notamment à travers des articles pour le site internet Aleteia.

En mai 2021, il participe à une rencontre avec la Pape François à l'occasion du cinquantenaire du mouvement.

En juin 2022, il prend part à l'organisation du "plus grand camp scout de l'histoire du scoutisme" à Chambord.

Les principales thèses défendues sont celles d'un scoutisme comme "une école de vie", où le "respect des règles permet à la personne de devenir ce qu'elle veut".

Publications 
 Secoue-toi ! Sinon ta foi, elle décolle pas !, Le Cerf, 2017
 La messe est (bientôt) finie ?, Le Cerf, 2020

Notes et références

Liens externes 

Naissance en 1983
Prêtre catholique français du XXIe siècle